Waipapa River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Waipapa River (Bay of Plenty), in der Region Bay of Plenty
 Waipapa River (Northland), in der Region Northland
 Waipapa River (Waikato), in der Region Waikato